Alleghany County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Alleghany County (North Carolina)
 Alleghany County (Virginia)

Siehe auch:
 Allegany County